Акшабула́к ():

 Акшабулак — нефтяное месторождение в Кызылординской области (Казахстан)
 Акшабулак — газотурбинная электростанция в Кызылординской области (Казахстан)
 Акшабулак — улица в Кызылорде (Казахстан)